Mužská dvouhra Dallas Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže dallaského tenisového turnaje hraného v hale na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o první ročník události, která nahradila New York Open.

Druhý set semifinále ukončil tiebreak, který vyhrál Opelka nad Johnem Isnerem v poměru 24–22. Jednalo se o nejdelší zkrácenou od založení okruhu ATP Tour v roce 1990. V jeho průběhu Opelka odvrátil deset setbolů a proměnil osmý mečbol. Rovněž vytvořil další rekord – od počátku statistik v roce 1991 – v zápasech na dva vítězné sety, když nastřílel 39 es a pouze šest es mu scházelo k absolutnímu rekordu utkání na tři vítězné sady v rámci túry ATP. Isner s Opelkou proti sobě odehráli 12. tiebreak v řadě, když navázali na předchozí duely z Australian Open 2019, New York Open 2019 a Atlanta Open 2019.

Vítězem se stal druhý nasazený Američan Reilly Opelka, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou čtyřku Jensona Brooksbyho po zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a třetí na americké půdě. Bodový zisk zajistil nováčkovi roku 2021 Brooksbymu posun na nové žebříčkové maximum, 45. místo. Na prahu vyřazení se ocitl v semifinále, když odvrátil čtyři mečboly Marcosi Gironovi. Los mincí před finále provedl bývalý americký prezident George W. Bush.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Dallas Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022